Brie steht für:

 Brie (Käse), Weichkäse mit weißem Edelschimmel
 Brie (Region), Landschaft und frühere Grafschaft in Frankreich
 Burg Brie, Stuttgart

Gemeinden in Frankreich:

 Brie (Aisne) im Département Aisne
 Brie (Ariège) im Département Ariège
 Brie (Charente) im Département Charente
 Brie (Deux-Sèvres) im Département Deux-Sèvres
 Brie (Ille-et-Vilaine) im Département Ille-et-Vilaine
 Brie (Somme) im Département Somme

Gemeinden mit Namenszusatz in Frankreich:

 Brié-et-Angonnes im Département Isère
 Brie-Comte-Robert im Département Seine-et-Marne
 Brie-sous-Archiac im Département Charente-Maritime
 Brie-sous-Barbezieux im Département Charente
 Brie-sous-Chalais im Département Charente
 Brie-sous-Matha im Département Charente-Maritime
 Brie-sous-Mortagne im Département Charente-Maritime

Personen:

 Alison Brie (* 1982), US-amerikanische Schauspielerin
 André Brie (* 1950), deutscher Politiker
 Friedrich Brie (1880–1948), deutscher Anglist, Sohn von Siegfried Brie
 Germain de Brie (1490–1538), französischer Humanist
 Hartmut Brie (* 1943), deutscher Lyriker
 Horst Brie (1923–2014), Diplomat der DDR
 Jean de Brie (* 1336), französischer Schäfer und Autor
 Mademoiselle de Brie (Catherine Leclerc du Rosé; 1630–1706), französische Schauspielerin
 Maria Dedo-Brie (1877–1960), deutsche Lehrerin und Autorin
 Michael Brie (* 1954), deutscher Philosoph
 Renate Brie-Kölmel (* 1913), deutsche Studiendirektorin und Lyrikerin
 Siegfried Brie (1838–1931), deutscher Rechtsgelehrter

Siehe auch:
 Bri
 Bry
 Brix (Begriffsklärung)
 Prie